Osiecze ist der Name folgender Orte in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 Osiecze (Świerzno)
 Osiecze (Świnoujście)
 Osiecze (Trzcińsko-Zdrój)